Sint-Isidoruskerk (Haler)
 Sint-Isidoruskerk (Heibloem)
 Sint-Isidoruskerk (St. Isidorushoeve)
 Sint-Isidoruskerk (Utrecht)

 Isodoruskerk (Sint-Petersburg)

Isidoruskerk